Blast Inter es una emisora de radio panameña que transmite en los 104.1 MHz del dial FM, sus estudios principales se ubican en Villa Mercedes, Ciudad de David. También se puede sintonizar su señal vía internet, aplicaciones móviles y televisión por suscripción. Es parte del Grupo Mix Holding.

Historia 
Inició sus transmisiones en 2004, bajo el nombre "Blast Chiriqui" emitiendo a través del dial 104.1 FM en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. La premisa era clara y directa, ser una emisora diferente a las establecidas en esa región del país. Su programación se puede sintonizar las 24 horas del día e incluye géneros musicales como; Reguetón, Plena, Electrónica, Pop, Hip hop, Pop latino. Además tiene espacios enfocados en noticias, cultura entre otros segmentos.

En 2022, se empezó a emitir su señal durante las 24 horas vía televisión por suscripción a través del canal 871 de Tigo Panamá

A inicios del 2023 cambia su identidad a "Blast Inter", con miras a nuevos formatos y operaciones a desarrollar para expandir su alcance a nuevas regiones y nuevos públicos.

En febrero de 2023, se dio el regreso presencial del publico al Carnaval de Panamá. Para ello la estación desarrollo una programación especial llamada "Carnaval Full Dosis" junto a su emisora hermana Blast Panamá. La misma sería de 4 días continuos e incluyo más de 15 horas diarias de mezclas en vivo e interacción desde las cabinas en Ciudad de David y Ciudad de Panamá. También se transmitieron 5 horas diarias desde el epicentro del carnaval, el Parque Unión de Chitré, donde los Dj´s de la emisora se encontraban animando los populares "culecos". Todo se emitió en una sola señal a nivel nacional.

A partir del 2024 contará con cobertura en las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera a través del dial 89.1 FM.

Programas 
 Extra Pop: Revista matutina con información de farándula, tecnología, cine y más. Especializada en el género musical Pop.
 The Mix: Programación vespertina con una combinación entre música e información de entretenimiento.
 Prime Blast: Programación musical dirigida al público que se encuentra circulando en las calles.
 Blast PM: Programación nocturna con los mejores hits del Reguetón, Electrónica, Pop Latino y Más.
 Primera Hora: Noticiero diario con información nacional e internacional.
 Throwback: Espacio dedicado a la emisión de música pop de la década de los 70, 80, 90 y 00.
 Weekend Party: Programación musical del fin de semana.

Eslóganes 

 2004-2009: Mas música, menos "laca".
 2009-2012: La número uno de la juventud.
 2012-2016: Conectados contigo.
 2016-2019: La radio más urbana.
 2020-2021: La emisora de la nueva normalidad.
 2022: La emisora de la era digital.
 Desde 2023: Somos Blast Inter.

Locutores

Entretenimiento 
  Carolina Estefany
  Dj Peter
  Eduardo Lee
  Dj Smith
  Andrés Gutiérrez
  Dj James
  Tony Chavarria 
  Dj Killer

Noticias 
  Heriberto Caballero
  Demetrio Abrego
  Hernán Martinez
  Homero Lopez 
  Luis Rene Abrego
  Rosendo Botello
  Grisell Espinosa

Voz Institucional 

  Elvis Castillo

Véase también 

 Blast (Panamá)
 Radio Mix (Panamá)
 La Tipik (Panamá)
 TVN Radio
 Los 40 (Panamá)
 Anexo: Emisoras de radio de Panamá

Referencias 

Medios de comunicación de Panamá
Emisoras de radio de Panamá
Emisoras de radio fundadas en 2004